Ankwe steht für

 Ankwe (Fluss), ein Fluss in Nigeria
 Ankwe, veraltete Bezeichnung der Goemai Sprache in Nigeria
 Ankwe (Ethnie), ein Volksstamm in Nigeria